Иван Владимирович Лазарев (род. , Орехово-Зуево, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Лазарев воспитанник московской СДЮШОР N56. В 2012 году перешёл в подмосковный «Триумф».

Сезон 2014/2015 Лазарев начинал в петербургском «Зените». В Единой лиге ВТБ Иван провёл 9 игр, в среднем набирая 2,8 очка, 1,8 подбора, 0,1 передачи, 0,2 перехвата и 0,3 блок-шота. В Еврокубке за 7 матчей его статистика составила 4,4 очка, 2,7 подбора и 0,3 передач.

В конце декабря 2014 года перешёл в «Рязань». За 10 матчей в Суперлиге в среднем набирал 5,4 очка, 2,7 подбора, 0,2 передачи, 0,2 перехвата и 0,7 блок-шота.

Перед началом сезона 2014/2015 стал игроком московского «Динамо», но из-за финансовых проблем клуба стал свободным агентом.

В октябре 2015 года Лазарев был приглашён на просмотр в ЦСКА и вскоре подписал контракт до конца сезона 2015/2016. В составе московского клуба принял участие в 27 матчах, в 12 выходил в стартовом составе, средние показатели составили 2,9 очка, 1,4 подбора и 0,6 блок-шота. В составе молодёжной команды ЦСКА-2 в 9 матчах набирал 21,9 очка, 6,8 подбора и 0,9 блок-шота.

В июне 2016 года Лазарев подписал новый контракт с ЦСКА по схеме «1+2». По окончании сезона 2016/2017 клуб не стал продлевать контракт.

В октябре 2017 года Лазарев вернулся в «Зенит».

Перед началом сезона 2018/2019 Лазарев стал игроком «Пармы».

Далее в его карьере была 1,5-летняя пауза, во время которой Лазарев продолжал поддерживать форму, играя в любительских лигах Москвы.

В августе 2021 года Лазарев стал спортивным директор киберспортивного клуба Virtus.pro. В обязанности Ивана входила работа с игроками и тренерами по построению оптимального тренировочного процесса, контроль психологического и физического состояния команд, координация работы психолога и тренеров по физической подготовке, взаимодействие с менеджерами составов по реализации плана тренировок и совмещение с комментированием матчей по Dota 2 в студии RuHub.

В марте 2022 года Лазарев покинул Virtus.pro и вернулся в профессиональный баскетбол подписав контракт с МБА. В 3 матчах Суперлиги-1 Иван в среднем набирал 15,7 очка и 5,7 подбора.

Спустя 2 недели после подписания контракта с МБА, Лазарев перешёл в УНИКС. В составе казанской команды Иван стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В 6 матчах Единой лиги ВТБ его статистика составила 3,0 очка, 2,5 подбора и 0,8 перехвата.

В июле 2022 года Лазарев продолжил карьеру в «Самаре».

Личная жизнь 
27 июня 2009 года Лазарев Иван женился на Екатерине. 19 марта 2010 года родилась дочь Дарья. 10 апреля 2016 года родился сын Григорий. 20 марта 2017 года родилась дочь Полина.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2015/2016
  Чемпион Единой лиги ВТБ (2): 2015/2016, 2016/2017
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2017/2018, 2021/2022
  Чемпион России (2): 2015/2016, 2016/2017
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2017/2018, 2021/2022
  Обладатель Кубка России: 2018/2019
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на неофициальном сайте БК «Триумф»
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Руна»
Игроки БК МБА
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Самара»
Киберспортсмены России